Багнашени — платформа Абхазской железной дороги, расположена . По состоянию на 2018 год ни пассажирские, ни грузовые поезда у платформы не останавливаются.

Примечания 

Остановочные пункты Абхазской железной дороги
Остановочные пункты Закавказской железной дороги
Остановочные пункты Абхазии
Гагрский район